Middelheimmuseum, een beeldenpark in Antwerpen
 Middelheimpark, een deel van het Nachtegalenpark in Antwerpen
 Campus Middelheim, een campus van de Universiteit Antwerpen
 ZNA Middelheim, een ziekenhuis in Antwerpen